Professor of Jurisprudence henviser til:

 Professor of Jurisprudence (Glasgow)
 Professor of Jurisprudence (Oxford)